Csehország
 Leštinka, település a Chrudimi járásban
 Leštinka, Světlá nad Sázavou településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban